Greetham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Greetham – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)